Scuderia Scribante – były południowoafrykański zespół wyścigowy. Uczestniczył w wyścigach Formuły 1 oraz Południowoafrykańskiej Formuły 1. Zespół został założony przez entuzjastę sportów motorowych, Aldo Scribante, który chciał wspierać lokalnych kierowców. W Formule 1 uczestniczył głównie w Grand Prix RPA, a najlepszym rezultatem było szóste miejsce Neville'a Lederle w 1962 roku. Od 1970 roku zespół zdołał zapewnić sobie wsparcie Lucky Strike. W 1970 roku jeżdżący dla Scribante Lucky Strike Racing Dave Charlton wygrał mistrzostwa Południowoafrykańskiej Formuły 1.

Wyniki w Formule 1

Bibliografia 
 
 

Zespoły Formuły 1